„Каунас“ () е бивш футболен и бейзболен клуб от град Каунас, Литва.

Успехи 
 Първенство на Литва – 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007
 Носител на Купата на Литва – 2002, 2004, 2005, 2008
 Носител на Суперкупата на Литва – 2002, 2004, 2006
 Шампион на Балтийската лига – 2008

Сезони (1993. – 2011.)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба

Каунас
Каунас
Спорт в Каунас